

Cinema 
 Perfect Game – film del 2000 diretto da Dan Guntzelman

Sport 
Nello sport, l'espressione inglese perfect game (partita perfetta) può riferirsi alle seguenti situazioni:
 almeno 27 battitori eliminati senza valide ed errori da un lanciatore di baseball: vedi la voce perfect game.
 300 punti con 12 strike consecutivi nel gioco del Bowling. 
 147 punti in un frame nella specialità Snooker del biliardo.
 501 punti con il lancio di nove Freccette.